Italiaans voor de maan
 La Luna (1979), een Italiaanse film uit 1979.
 La Luna (2011),  een korte  film van Pixar
 La Luna (Sarah Brightman), een album uit 2000 van de Britse sopraan Sarah Brightman
 La Luna (lied), een lied van Belinda Carlisle
 La Luna (Holger Czukay), een album uit 200o van Holger Czukay
 La Luna (musicus), een Belgisch vocal trance-artiest
 La Luna (restaurant), een Belgisch restaurant